Bandura peut faire référence à :
 Albert Bandura, psychologue et créateur de la théorie sociale cognitive.
 Bandoura, un instrument de musique.